Fridelius János (17. század) orvos
 Fridelius János (1638–1719) líceumi tanár, természettudós